Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die PTT Pattaya Open 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 26. und 27. Januar 2014 stattfand. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Pattaya